Frati – plurale di frate

Geografia 
 Frati – frazione di Carbonara al Ticino
 Lago dei Frati – laghetto artificiale situato in alta valle Brembana nel comune di Carona

Persone 
Carlo Frati – bibliotecario italiano
Enrico Frati – archivista italiano
Filippo Frati – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 
Luigi Frati – bibliotecario italiano
Luigi Frati – medico e rettore italiano
Stelio Frati – ingegnere aeronautico, progettista e accademico italiano

Altro 
Ponte dei frati o Ponte ai frati – ponte di Lucca
Via dei frati – percorso viario tra Caltanissetta e Cefalù, in Sicilia